Екатерина — женское имя.


Носительницы, известные по имени

Святые 
 Екатерина Александрийская (287—305) — святая великомученица, почитаемая в христианстве.
 Екатерина Сиенская (1347—1380) — христианская святая.
 Екатерина (Черкасова) (1892—1938) — послушница, преподобномученица, святая Русской православной церкви.

Главы государств 
 Екатерина I (1684—1727) — императрица всероссийская в 1725—1727 гг.
 Екатерина II Великая (1729—1796) — императрица всероссийская в 1762—1796 гг.
 Екатерина Австрийская (1507—1578) — королева Португалии в 1525—1557 гг.
 Екатерина Арагонская (1485—1536) — королева-консорт Англии в 1509—1533 гг.
 Екатерина Брагансская (1638—1705) — королева Англии, Шотландии и Ирландии в 1662—1685 гг.
 Екатерина Бургундская (1378—1425) — герцогиня Австрийская в 1393—1411 гг.
 Анна Екатерина Бранденбургская (1575—1612) — королева-консорт Дании в 1597—1612 гг.

Другие носительницы 
 Екатерина, герцогиня Кентская (род. 1933) — супруга Эдварда, герцога Кентского, внука короля Георга V и двоюродного брата королевы Елизаветы II, член британской королевской семьи.
 Екатерина Валуа (1401—1437) — королева-консорт Англии в 1420—1422 гг.
 Екатерина Говард (1520/1525—1542) — королева-консорт Англии в 1540—1541 гг.
 Екатерина Голштейн-Бекская (1750—1811) — принцесса Зондербургского дома, супруга князя И. С. Барятинского, статс-дама и кавалерственная дама русского императорского двора.
 Екатерина Дашкова (1743—1810) — княгиня, участница государственного переворота 1762 года, председатель Императорской Российской академии и инициатор введения в русскую письменность буквы «Ё».
 Катерина Корнаро (1454—1510) — королева Кипрского королевства в 1474—1489 гг.
 Екатерина де Куртене (1274—1307) — титулярная императрица Латинской империи в 1283—1307 гг.
 Екатерина Медичи (1519—1589) — королева Франции в 1547—1559 гг.
 Екатерина Медичи (1593—1629) — герцогиня Мантуанская в 1617—1626 гг.
 Екатерина Парр (ок. 1512—1548) — королева-консорт Англии и Ирландии в 1543—1547 гг.
 Екатерина Чавчавадзе-Дадиани (1816—1882) — правительница Мегрелии (регент при сыне) в 1853—1866 гг.
 Катерина Ягеллонка (1526—1583) — королева-консорт Швеции в 1568—1583 гг.

Населённые пункты

Россия 
 Екатерина — деревня в Лешуконском районе Архангельской области.
 Екатерина — село в Котельничском районе Кировской области.

Другое 
 «Екатерина» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи 1742 года постройки, один из кораблей типа «Слава России». 
 Екатерина — российский телесериал.

См. также